Dedići je lahko:
 Dedići, Bosna in Hercegovina
 Dedići, Črna gora